Năstase ist der Name des Ortes:
 Năstase (Botoșani), Ort in Rumänien

Năstase ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Năstase (* 1975), moldauischer Jurist und Politiker
 Adrian Năstase (* 1950), rumänischer Politiker (PDSR)
 Dorel Năstase (* 1962), rumänischer Kanute 
 Doru Năstase (1933–1982), rumänischer Regisseur
 Ilie Năstase (* 1946), rumänischer Tennisspieler
 Liliana Năstase (* 1962), rumänische Siebenkämpferin und Hürdenläuferin
 Mihai Ioan Năstase (* ?), rumänischer Politiker
 Simion Năstase (* ?), rumänischer Politiker
 Toma Năstase (* ?), rumänischer Politiker
 Valentin Năstase (* 1974), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Năstase (* 1962), rumänischer Ruderer
 Viorel Năstase (* 1953), rumänischer Fußballspieler